Het seizoen 2011/12 van de Topklasse was het tweede seizoen van deze voetbalcompetitie op het derde niveau in Nederland. Er waren twee afdelingen; de Topklasse zaterdag en de Topklasse zondag.

Beide topklassen gingen van start met vier nieuwe clubs (de competitiewinnaars van de zes Hoofdklassen en de beide winnaars van de nacompetitie). Omdat de algemeen amateurkampioen IJsselmeervogels van het recht tot promotie afzag benutte verliezend finalist FC Oss (zondagafdeling) deze mogelijkheid. De degradant uit de Eerste divisie, Almere City FC, behield alsnog haar plaats in deze divisie na het faillissement van RBC Roosendaal. De vrijgekomen plaats werd toegekend aan de verliezend finalist van de nacompetitie bij de zondagclubs, FC Hilversum (in 2010/11 ook topklasser).

De twee kampioenen speelden tegen elkaar om het algemeen amateurkampioenschap van Nederland. De winnaar had het recht om te promoveren naar de Eerste divisie van het betaald voetbal. Indien deze club van dit recht af zou zien, mocht de verliezend finalist van dit recht gebruikmaken. In beide gevallen zouden dan de nummer laatst van de Eerste divisie naar de Topklasse degraderen. Enkel de zaterdag Topklasseclub Rijnsburgse Boys en de zondag Topklasser Achilles '29 hadden aangegeven in essentie wel willen te promoveren, maar nog obstakels zien wat betreft de eisen (met name de vaste speeldag op vrijdag). Zij lieten de KNVB in een later stadium weten mede hierom af te zien van promotie, mochten zij dat recht verkrijgen via hun eindklassering. Hierdoor degradeerde ook in het seizoen 2011/12 geen club uit de Eerste divisie naar de Topklasse.

In beide Topklassen degradeerden de nummers 14, 15 en 16. De beide nummers 13 speelden samen met de periodekampioenen van de drie verschillende Hoofdklassen van hun afdeling (zaterdag of zondag) een nacompetitie om degradatie naar de Hoofdklasse te voorkomen en zich te handhaven in de Topklasse.

Zaterdag

Clubs

Eindstand 

* Punten in mindering door straffen.
 BVV Barendrecht kreeg in eerste instantie 10 punten in mindering en de thuiswedstrijden tegen GVVV en Spakenburg werden in een 0-3 reglementaire nederlaag omgezet omdat de club in die wedstrijden een niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld. Een maand later is dit omgezet in 6 strafpunten en werd de oorspronkelijke uitslag van het duel tegen GVVV (3-3) gerespecteerd.
 v.v. Montfoort kreeg 2 punten aftrek voor een paar incidenten rond de wedstrijd tegen SVZW.

Uitslagen

Zondag

Clubs

Competitie

Eindstand

Uitslagen

Algeheel kampioenschap 
Geen van beide Topklasse-kampioenen wilde gebruikmaken van het recht om te promoveren naar de Eerste Divisie, waardoor FC Emmen niet uit die divisie degradeerde.

Topklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2011/12